Mnesarco di Atene, filosofo storico ateniese
 Mnesarco di Crotone, filosofo crotoniate